Charro-largo é nome comum dado às seguintes espécies de peixe:
 Alectis alexandrinus
 Caranx rhonchus
 Decapterus macarellus

Desambiguação